Пикенс () — англоязычная фамилия и топоним:

Топонимы 
 Пикенс — город в штате Миссисипи, США.
 Пикенс — город в штате Южная Каролина, США.
В США насчитывается 3 округа с названием Пикенс ():
 округ Пикенс — штат Алабама
 округ Пикенс — штат Джорджия
 округ Пикенс — штат Южная Каролина

Персоналии 
 Пикенс, Джеймс (род. 1954) — американский актёр.
 Пикенс, Джордж (род. 2001) — игрок в американский футбол.
 Пикенс, Фрэнсис Уилкинсон (1805—1869) — американский политик и государственный деятель, 69-й губернатор Южной Каролины.
 Пикенс, Эндрю (1739—1817) — американский конгрессмен, участник Войны за независимость США.
 Пикенс, Эндрю (1779—1838) — американский политик и государственный деятель, 46-й губернатор Южной Каролины.